L'indicazione campagna di Abissinia è usata per due diverse azioni belliche italiane condotte contro l'Etiopia

Guerra italo-etiopica del 1895-96, terminata con la battaglia di Adua
Guerra italo-etiopica del 1935-36, terminata con l'annessione dell'Impero di Etiopia all'impero coloniale italiano